

Geografia 
 Spagna
 Nevada – comune dell'Andalusia
 Stati Uniti d'America
 Nevada – stato federato
 Nevada – capoluogo della Contea di Story, Iowa
 Nevada – città della Contea di Vernon, Missouri
 Nevada – villaggio della Contea di Wyandot, Ohio
 Nevada – città della Contea di Collin, Texas
 Nevada City – capoluogo della Contea di Nevada, California

Cinema 
 Nevada – film del 1935 diretto da Charles Barton 
 Nevada (Bar 20 Rides Again) – film del 1935 diretto da Howard Bretherton
 Nevada – film del 1944 diretto da Edward Killy
 Nevada – film del 1997 diretto da Gary Tieche

Letteratura 
 Nevada  – romanzo di Zane Grey del 1928

Musica 
 Nevada – cantante di musica country
 Nevada – album di Ntò del 2020

Altro 
 Nevada  – serie a fumetti pubblicata da DC Comics sotto l'etichetta Vertigo nel 1998
 Emma Nevada (1859-1940) – soprano statunitense
 Moto Guzzi Nevada – motocicletta della Moto Guzzi
 USS Nevada (BB-36) – nave da battaglia statunitense